Adem – forma in diverse lingue del nome proprio di persona italiano maschile Adamo
ADEM – sigla inglese per l'Encefalomielite acuta disseminata
Adem – film del 2010 diretto da Hans Van Nuffel